

Cinema e televisione 
 Le Bossu – film del 1912 diretto da André Heuzé
 Le Bossu – cortometraggio francese del 1923
 Le Bossu – film del 1925 diretto da Jean Kemm
 Le Bossu – film del 1934 diretto da René Sti
 Il cavaliere di Lagardère (Le Bossu) – film del 1944 diretto da Jean Delannoy
 La spada degli Orléans (Le Bossu) – film del 1959 diretto da André Hunebelle
 Le Bossu – film per la televisione del 1970 diretto da Louis Boxuse André Gevrey
 Il cavaliere di Lagardère (Le Bossu) – film del 1997 diretto da Philippe de Broca

Letteratura 
 Le Bossu – romanzo di Paul Féval padre del 1858

Persone 
 Adam le Bossu – soprannome di Adam de la Halle, compositore, scrittore e poeta francese
 René Le Bossu – critico letterario francese